KG poate fi:

 Kg, unitatea de măsură SI pentru greutate
 Kîrgîzstan, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .kg, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Kîrgîzstan